B-Sides and Rarities signifie Face B et Raretés en anglais et peut désigner :

Album

B-Sides and Rarities 

 , album de  sorti en 1997 ;
 , album d'Andy Williams sorti le  ;
 , album de Nick Cave and the Bad Seeds sorti le  ;
 , album des Deftones sorti le  ;
 , album de Cake sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Boyzone sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Autres orthographes 
 Rarities, B-Sides and Other Stuff, album de Sarah McLachlan sorti en 1996 ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Sarah McLachlan sorti le .

Voir aussi